Rüütli ist der Familienname folgender Personen:

 Karel Rüütli (* 1978), estnischer Politiker
 Tarmo Rüütli (* 1954), estnischer Fußballspieler und Fußballtrainer